Николай Иванович Гращенков (Проппер, Проппер-Гращенков; , дер. Заборье, Могилевская губерния — 8 октября 1965, Москва) — советский врач, доктор медицинских наук, профессор; член-корреспондент АН СССР (1939), академик АМН СССР (1944) и АН БССР.

Биография 
Родился в белорусской крестьянской семье. С декабря 1912 г. работал у помещика в имении Коптевка Могилевской губернии.

В октябре 1915 — мае 1917 г. служил в Императорской русской армии — рядовым, затем унтер-офицером 204-го Ардагано-Михайловского полка Западного фронта.

C мая 1917 г. — секретарь волостного исполкома с. Пиряны Мстиславского уезда (Могилевская губерния), с декабря 1917 г. — участковый надзиратель 1-й районной городской милиции (Могилевская губерния). В мае-августе 1918 г. заведовал отделом Могилевского губернского продкома в Мстиславе. С августа 1918 г. — начальник районной милиции в Мстиславском уезде. В октябре 1918 г. вступил в РКП(б). С апреля 1920 г. — начальник Управления губернской милиции в Смоленске.

В сентябре 1921 г. поступил в Смоленский университет. С июня 1922 г. учился на медицинском факультете 1-го Московского университета, окончил его в 1926 г. по специальности «врач-невропатолог». С сентября 1926 г. — ординатор, затем ассистент Первой клиники медицинского факультета Московского государственного университета; с 1930 г. — декан медицинского факультета.

С февраля 1931 по ноябрь 1932 г. — слушатель Института красной профессуры. С ноября 1932 г. — директор Института высшей нервной деятельности Коммунистической академии.

С марта 1933 г. заведовал отделом патологии и физиологии органов чувств Всесоюзного института экспериментальной медицины. С октября 1935 по февраль 1937 г. находился в научной командировке в Англии и США.

С июля 1937 г. назначен первым заместителем наркома здравоохранения СССР; с июля 1938 по сентябрь 1939 г. исполнял обязанности наркома здравоохранения СССР.

С октября 1939 г. — директор института и заведующий первой клиникой Всесоюзного института экспериментальной медицины. В годы Великой Отечественной войны был консультантом по неврологии и нейрохирургии 33-й армии, периодически выезжал на фронт.

С декабря 1944 г. — директор Института неврологии Академии медицинских наук СССР. С январе 1948 по 1951 г. — президент Академии наук Белорусской ССР; в этот период организовал в Белоруссии Институт теоретической медицины, лабораторию нейрофизиологии, нейрохирургический центр.

С апреля 1951 г. заведовал кафедрой нервных болезней Центрального института усовершенствования врачей (Москва). В апреле 1958 г. вышел на пенсию.

В 1958—1959 гг. заведовал кафедрой нервных болезней 1-го Московского медицинского института. В 1959—1961 гг. являлся заместителем Генерального директора Всемирной организации здравоохранения. С 1961 г. до конца жизни работал в Институте высшей нервной деятельности АН СССР — заведующим лабораторией, директором Лаборатории по изучению нервных и гуморальных регуляций (с 1963 г.).

Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 
Сын — Виктор (17 апреля 1925 — 27 мая 2005), российский искусствовед.

Дочери:
 Виктория Николаевна Гращенкова-Басилия (4 октября 1929 — 25 сентября 2007)
Людмила Николаевна Гращенкова (род. 10 февраля 1944)
 Татьяна Николаевна Гращенкова (род. 3 сентября 1947)

Научная деятельность 
Основные направления исследований:
 физиология и патология органов чувств,
 диэнцефальная патология,
 электрофизиология,
 травматические и инфекционные (клещевой и комариный энцефалиты) заболевания центральной нервной системы.
Подробно изучил и описал газовую гангрену мозга, предложил комплексные методы терапии огнестрельных ранений позвоночника.

В 1939 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР по Отделению математических и естественных наук (специализация «неврология»); в 1963—1965 гг. являлся заместителем академика-секретаря Отделения физиологии АН СССР.

В 1944 г. избран академиком АМН СССР, в 1948 г. — действительным членом Академии наук Белорусской ССР.

В 1955—1965 гг. был заместителем главного редактора 2-го издания Большой медицинской энциклопедии. Редактировал «Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова».

Входил в состав правления Всесоюзного и Московского обществ невропатологов и психиатров, Нейрохирургического общества, Общества физиологов, биохимиков и фармакологов.

Подготовил 14 докторов и более 20 кандидатов наук. Автор более 300 научных трудов, в том числе 10 монографий.

Избранные труды 
 
 
 Гращенков Н. И. Вирусные заболевания нервной системы. М., 1948

Награды 
 орден Ленина (10.06.1945)
 орден Красного Знамени (1943)
 два ордена Трудового Красного Знамени (1945, 1949)
 почётный член общества им. Я. Пуркине (1963)
 премия и золотая медаль им. И. М. Сеченова (АН СССР, 1965, посмертно) — за работу «Гипоталамус, его роль в физиологии и патологии».

Примечания

Литература 
 
 Н. И. Гращенков // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1961. — Т. 61, № 3. — С. 478.
 Николай Иванович Гращенков // Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. — 1966. — Т. 66, № 1. — С. 157.
 Шендерович Л. М. Очерки развития отечественной невропатологии. — Красноярск, 1962. — С. 195.
 Академик Н. И. Гращенков : Документы и материалы / Национальная академия наук Беларуси, Институт истории, Центральная научная библиотека им. Я. Коласа; [сост. Н. В. Токарев; редкол.: А. И. Груша и др. ; сост. библиогр. списка : Р. В. Ахремчик, Е. А. Бондаренко, С. В. Кочурова. — Минск : Беларуская навука, 2014. — 267 с. — (Люди белорусской науки).
 Тихонов В. В. Советский «выдвиженец» Николай Гращенков-Проппер // Acta Neurologica Daghestanica. Сборник статей по истории медицины / Глав. ред. Б. А. Абусуева. Махачкала, 2022.

Ссылки 
 
 
 
 Гращенков Николай Иванович в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси
 Биобиблиографический указатель в репозитории Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Участники Первой мировой войны (Россия)
Члены КПСС
Милиционеры
Медики по алфавиту
Неврологи СССР
Физиологи СССР
Неврологи Белоруссии
Физиологи Белоруссии
Персонологи
Народные комиссары здравоохранения СССР
Преподаватели 1-го МГМУ
Лауреаты премии имени И. М. Сеченова
Президенты НАН Белоруссии